Тонка́ва или аранама — название индейской народности и языка:

 Тонкава (народ)
 Тонкава (язык)
 Тонкава (Оклахома) — город в штате Оклахома.